Comitatul Hidalgo sau Hidalgo County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Hidalgo County, New Mexico 
 Hidalgo County, Texas